Тейф — фамилия. Известные носители:
 
 Тейф, Моисей Соломонович (1904—1966) — еврейский советский поэт.
 Тейф, Эдвард (1921—2001) — американский географ.